José Ladislao Andara (Coro, estado Falcón, Venezuela, 27 de junio de 1864 - Caracas, c. 1 de septiembre de 1922) fue un escritor, periodista y político venezolano.

Biografía 
Estudió sus primeras letras y secundaria en Coro, graduándose de bachiller en filosofía en 1885. Fue fundador y redactor del periódico político El Coreano en 1888, dirigió luego la publicación literaria La Primavera. Reactor del diario La Industria, decano de la prensa coriana, presidente varias veces de la Junta de Instrucción Pública del Estado Falcón, iniciando la formación de la Sociedad Científica y Literaria cuya presidencia asume. Se une a las filas de la Revolución Legalista 1892 en el ejército coriano, bajo las órdenes del general León Colina quién lo nombra el legado para celebrar un armisticio con las tropas gubernamentales en Sabanas Altas. Fue director de El Diario de Caracas en 1896. es colaborador de El Cojo Ilustrado y diputado principal por el estado Falcón en 1898.

Exilio 
Opuesto al gobierno de Cipriano Castro, se exilia a Curazao en 1901, donde analizan los acontecimientos históricos y políticos del país en sus libros y folletos en defensa de la causa liberal durante1903: Patria y libertad (1903), La evolución social y política Venezuela (1904) y De política e historia (1904).

Retorno 
Regresa a Venezuela después de la caída de Castro en 1908, al año siguiente es designado secretario de la Cámara del Senado. Posteriormente es nombrado, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario Venezuela, en Bolivia durante 1910, en Perú desde 1910 - 1911. En Ecuador fue en 1911 y Cuba 1911 a 1912, en donde además concurrió como secretario del Congreso Bolivariano que se reunió en La Habana en 1911. El 7 de abril de 1912 es electo individuo de número de la Academia Nacional de Historia, incorporándose a las misma el 14 de julio de 1918. En 1913 es designado ministro de Relaciones Exteriores y en 1922 ministro de Instrucción Pública. Su obra se encuentra enmarcada dentro de la corriente positivista venezolana.

Véase también 

 Anexo:Gabinete de Juan Vicente Gómez

Referencias 

Ministros de Venezuela
Miembros de la Cámara de Diputados de Venezuela
Escritores de Venezuela del siglo XIX
Escritores de Venezuela del siglo XX
Periodistas de Venezuela
Corianos
Ministros durante la presidencia de Juan Vicente Gómez